Армин Джерлек (; 15 июля 2000, Нови-Пазар, Сербия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Сивасспор».

Клубная карьера 
Джерлек — воспитанник клубов ОФК и «Партизан». 18 февраля 2018 года в матче против «Младости» он дебютировал в чемпионате Сербии. Летом 2019 года Джерлек перешёл в турецкий «Сивасспор». 28 сентября в матче против «Аланьяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Сербии Джерлек принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Испании и Нидерландов.

В 2017 году Джерлек принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Германии и Боснии и Герцеговины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Сивасспор»